Газданов () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Газданов, Артур Сосланович (род. 1992) — российский футболист.
 Газданов, Булат Гаппоевич (род. 1936) — советский и российский дирижёр, композитор и гармонист.
 Газданов, Гайто (1903—1971) — русский писатель.
 Газданов, Сергей Иналович (1969—2000) — советский и российский футболист.

См. также 
 Братья Газдановы
 Газманов